«Enrique Álvarez» - conjunto del nombre propio Enrique y el apellido Álvarez - puede referirse a:

Personajes 
 Enrique Álvarez (1954-), escritor español.
 Enrique Álvarez Castillo (1920-2005), futbolista ecuatoriano.
 Enrique Álvarez del Castillo (1923-2006), político y abogado mexicano.
 Enrique Álvarez Costas (1947-), futbolista español.
 Enrique Álvarez Diosdado (1910-1983), actor español.
 Enrique Álvarez Félix (1935-1996), actor mexicano.
 Enrique Álvarez Henao (1871-1914), poeta y filólogo colombiano.
 Enrique Álvarez Pejovez (1898-1992), futbolista peruano.
 Enrique Álvarez Sanjuan (1975-), futbolista español.
 Enrique Álvarez Sostres (1945-), político español.